George Jones (1766–1838) Georgia állam szenátora
 George W. Jones (1804–1896) Iowa állam szenátora
 George Jones (1896–1992) ausztrál ászpilóta
 George Jones (1931-2013) amerikai country énekes, gitáros, dalszerző